Gehrts ist der Name folgender Personen:
 Anna Gehrts (1855–1901), deutsche Landschaftsmalerin der Düsseldorfer Schule
 Adolf Gehrts (1886–1943), deutscher Fußballspieler
 Carl Gehrts (1853–1898), deutscher Historienmaler der Düsseldorfer Schule 
 Erwin Gehrts (1890–1943), deutscher Widerstandskämpfer, Journalist und Oberst der Luftwaffe
 Franz Gehrts (1860–1894), deutscher Landschaftsmaler und Illustrator der Düsseldorfer Schule
 Heino Gehrts (1913–1998), Märchen-, Mythen- und Sagenforscher
 Johannes Gehrts (1855–1921) deutscher Maler, Buchillustrator und Kostümbildner der Düsseldorfer Schule
 Meg Gehrts (1891–1966), deutsche Schauspielerin und Autorin

Siehe auch: Gerdts, Gerts